Прокажённая:

 «Прокажённая» — роман Хелены Мнишек
 «Прокажённая» — фильм 1928 года по роману Ф. Дюшена
 «Прокажённая» — фильм 1936 года на основе романа Х. Мнишек
 «Прокажённая» — фильм 1976 года на основе романа Х. Мнишек

См. также 
 Лепра